Case Rosa ima više značenja:
 Case Rosa, Padova
 Case Rosa, Parma